Knut Nordnes – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Nathalie Nordnes – cantante norvegese
 Nordnes – distretto nel centro storico della città di Bergen in Norvegia
 Nordnes Idrettslag – società calcistica norvegese di Bergen